Заставье — топоним:

Белоруссия 
 Заставье — деревня в Дрогичинском районе Брестской области;

Украина 
 Волынская область
 Заставье — село, Любомльский район.

 Львовская область
 Заставье — село в Бусском районе.

 Ровненская область
 Заставье — село, Корецкий район.
 Заставье — село, Ровненский район.

 Тернопольская область
 Заставье — село в Тернопольском районе